Waltrip ist der Familienname folgender Personen:
 Darrell Waltrip (* 1947), US-amerikanischer Rennfahrer und Sportkommentator
 Michael Waltrip (* 1963), US-amerikanischer Rennfahrer